Global DJ Broadcast е седмично музикално радио шоу, водено от известния транс DJ Маркус Шулц.

Шоуто се излъчва всеки четвъртък от 19:00 часа пряко по онлайн радиото DI.FM и е с продължителност 2 часа.

Външни препратки 
 Global Dj Broadcast

Американски радиопредавания